Eberhard Bethge ist der Name folgender Personen:

*Eberhard Bethge (Theologe) (1909–2000), deutscher evangelischer Pastor und Theologe
Eberhard Gilbert Bethge (1916–2006), deutscher  Schriftsteller